Кристоф Тобијас Мецелдер (; 5. новембар 1980) бивши је немачки фудбалер који је играо на позицији центархалфа.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Успеси

Клупски 
Борусија Дортмунд
Бундеслига: 2001/02.
Лига куп: финалиста 2003.
Куп УЕФА: Runner-up 2001/02.

Реал Мадрид
Прва лига Шпаније: 2007/08.
Суперкуп Шпаније: 2008.

Шалке
Куп Немачке: 2010/11.
Суперкуп Немачке: 2011; финалиста 2010.

Репрезентативни 
Немачка
Светско првенство: финалиста 2002; 3. место 2006.
Европско првенство: финалиста 2008.

Индивидуални  
Браво награда: 2002

Референце

Спољашње везе 
 
 
 
  

Рођени 1980.
Немачки фудбалери
Немачки фудбалски репрезентативци
Фудбалери Борусије Дортмунд
Фудбалери Реал Мадрида
Фудбалери Шалкеа 04
Фудбалери на Светском првенству 2002.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Одбрамбени играчи у фудбалу